Prima ligă turcă (cunoscută și sub denumirile de Liga națională, Prima ligă fotbalistică sau Prima superligă) (limba turcă:Turkcell Süper Lig) este cea mai importantă competiție din sistemul fotbalistic din Turcia.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 10   (9)  Premier Liga
'11  (10)  Süper Lig
 12  (12)  Bundesliga
 13  (16)  Superliga Daneză
 14  (13)  Gambrinus Liga
 15  (18'')  Prima Divizie Cipriotă

Campioane

Cluburile sezonului curent

Palmares

Număr de titluri

Locul al doilea

Locul al treilea

Participări

Legături exterene 

  Spor Toto Süper Lig  Web oficial 
  Turkcell Süper Football Stats and Results 
 Super League news and column by Ahmet Turgut
 Current Turkish Süper Lig standings 
  Turkish Football Federation 
  List of Turkish football transfers 2007-2008
  Turkish Soccer Databank
  Turksportal - Turkcell Süper Ligi Home Page 
  Online game broadcasts 

Fotbal în Turcia
Ligi naționale de fotbal din Europa